

Cours d'eau 
Laber est un nom de lieu employé pour dénommer des cours d'eau :
 Große Laber, rivière allemande de  en Bavière, affluent en rive droite du Danube ;
 Schwarze Laber, rivière allemande de  en Bavière, affluent en rive gauche du Danube ;
 Wissinger Laber, rivière allemande de  en Bavière, sous-affluent du Danube.

Personnalités 

  (né en 1946), musicien autrichien ;
  (vers 1300 - vers 1360), poète germanique.